Sendets puede referirse a: 

 Sendets, comuna francesa situada en Gironda.
 Sendets, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.